No Lifeguard on Duty: The Accidental Life of the World’s First Supermodel — автобиографическая книга американской супермодели и фотографа Дженис Дикинсон, первое издание которой было выпущено в 2002 году импринтом HarperCollins ReganBooks.

Книга начинается с описания ранней жизни Дикинсон, о том, как она подвергалась насилию со стороны её отца. Далее девушка описывает свою карьеру модели, в том числе объясняя свою зависимость от алкоголя и наркотиков. Дженис рассказывает о времени, когда она работала в агентствах Virginia Slims, Max Factor и Hush Puppies, о съёмках для обложек таких журналов, как Vogue, Elle, Harper’s Bazaar и Cosmo, о своём успехе и о том, как она начала постигать азы фотографии и моды. Дикинсон рассказывает как она придумала термин «супермодель». No Lifeguard on Duty предупреждает о тенденции к незащищённости в культуре знаменитостей.

Книга получила положительные отзывы от разных изданий. Издание Women’s Wear Daily оценило комедийный стиль написания книги, а Knight Ridder Newspapers положительно отнеслись к храбрости автора в описании её жизни в прошлом. Издание The New York Observer отметило, что книга хорошо написана и легко читается, а Publishers Weekly написали: «Дикинсон производит впечатление торжествующего выжившего». Кроме того, в 2004 году Warner Bros. купили права на экранизацию произведения.

История изданий 
Впервые книга была издана в твёрдом переплёте импринтом HarperCollins ReganBooks в 2002 году в США. В том же году произведение было издано и в Великобритании. Уже в следующем году книга была переиздана с новой обложкой, а в 2004 году было выпущено третье издание с вновь изменённой обложкой. В 2007 и 2008 годах HarperCollins выпустили книгу в электронном формате, а в 2009 году — ещё три издания книги с обложкой 2004 года.

В 2004 году компания Warner Bros. купила права на экранизацию произведения. Дикинсон же впоследствии превратила автобиографию в трилогию, написав No Lifeguard on Duty with Everything About Me Is Fake — And I’m Perfect в 2004 году и Check, Please! — Dating, Mating, and Extricating в 2006 году.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Janice Dickinson’s blog (at oxygen.com)
 

Книги 2002 года
Мемуары и автобиографии
Нехудожественные книги